Kotas ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Kotas (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Josef Kotas (1891–1966), tschechoslowakischer Bergmann und Politiker
 Piotr Kotas (* 1987), polnischer Biathlet
 Walter Hjalmar Kotas (1900–1955), österreichischer Publizist und Übersetzer